La Higuerita kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Higuerita, Sinaloa, 
 La Higuerita, Nayarit, 
 La Higuerita, Michoacán de Ocampo, Los Reyes, 
 La Higuerita, Guerrero, Coahuayutla de José María Izazaga, 
 La Higuerita, Guanajuato, Xichú, 

Robotskapade Mexikoförgreningar